Myron « Mike » Stankiewicz (né le  à Kitchener, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel retraité canadien de hockey sur glace. Myron est le frère de Ed Stankiewicz, joueur de hockey professionnel. .

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1952-1953 || Greenshirts de Kitchener || AHO-Jr. ||18 ||0 ||3 ||3 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1953-1954 || Flyers de Barrie || AHO-Jr. ||19 ||0 ||6 ||6 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1954-1955 || Black Hawks de Galt || AHO-Jr. ||40 ||8 ||10 ||18 ||52 ||4 ||0 ||0 ||0 ||9 
|-
|1955-1956 || Chiefs d'Indianapolis || LIH  ||54 ||16 ||10 ||26 ||76 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1956-1957 || Chiefs d'Indianapolis || LIH ||58 ||16 ||16 ||32 ||52 ||6 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
|1957-1958 || Chiefs d'Indianapolis || LIH ||63 ||25 ||36 ||61 ||58 ||11 ||2 ||4 ||6 ||12
|-
|1958-1959 || As de Quebec || LHQ ||20 ||4 ||2 ||6 ||6 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1958-1959 || Flyers d'Edmonton || WHL ||35 ||4 ||11 ||15 ||19 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1959-1960 || As de Québec || LAH ||62 ||10 ||11 ||21 ||66 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1960-1961 || Wolves de Sudbury || EPHL ||37 ||9 ||10 ||19 ||27 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1960-1961 || Bears de Hershey || LAH ||32 ||2 ||11 ||13 ||39 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1961-1962 || Bears de Hershey || LAH ||70 ||20 ||33 ||53 ||66 ||7 ||2 ||2 ||4 ||4
|-
|1962-1963 || Bears de Hershey || LAH ||68 ||21 ||43 ||64 ||30 ||15 ||3 ||4 ||7 ||21
|-
|1963-1964 || Bears de Hershey || LAH ||72 ||25 ||41 ||66 ||65 ||6 ||1 ||1 ||2 ||21
|-
|1964-1965 || Bears de Hershey || LAH ||71 ||28 ||36 ||64 ||59 ||15 ||2 ||6 ||8 ||16 
|-
|1965-1966 || Bears de Hershey || LAH ||72 ||28 ||30 ||58 ||53 ||3 ||1 ||0 ||1 ||2
|-
|1966-1967 || Bears de Hershey || LAH ||70 ||8 ||23 ||31 ||42 ||4 ||1 ||0 ||1 ||5 
|-
|1967-1968 || Bears de Hershey || LAH ||65 ||23 ||27 ||50 ||49 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|1968-1969 || Knights d'Omaha || CPHL ||5 ||1 ||2 ||3 ||8 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1968-1969 || As de Québec || LAH ||15 ||6 ||6 ||12 ||5 ||15 ||5 ||8 ||13 ||10
|-
|1968-1969 || Blues de Saint-Louis || LNH ||16 ||0 ||2 ||2 ||11 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1968-1969 || Flyers de Philadelphie || LNH ||19 ||0 ||5 ||5 ||25 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 

|35 ||0 ||7 ||7 ||36 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0

Notes et références 

Naissance en décembre 1935
Naissance en Ontario
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Chiefs d'Indianapolis
Joueur des As de Québec
Joueur des Flyers d'Edmonton
Joueur des Bears de Hershey
Joueur des Knights d'Omaha
Joueur des Blues de Saint-Louis
Joueur des Flyers de Philadelphie
Attaquant de hockey sur glace